La Petite Fonctionnaire est le titre de plusieurs œuvres :

Théâtre 
 La Petite Fonctionnaire, comédie en trois actes (1901) d'Alfred Capus, représentée pour la première fois au théâtre des Nouveautés, le  ;
 La Petite Fonctionnaire, comédie musicale en trois actes (1921 ), musique d'André Messager, livret d'Alfred Capus et Xavier Roux, créée au Théâtre Mogador le  ;

Cinéma 
 La Petite Fonctionnaire, film muet français réalisé par Georges Denola, sorti en 1912 ;
 La Petite Fonctionnaire, film muet français réalisé par Roger Goupillières, sorti en 1927 ;